Montchamp – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Montchamp – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal.